Big Cranberry Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Big Cranberry Lake (Michigan), im Clare County
 Big Cranberry Lake (Minnesota), im Cass County